Декаполи́т ( от  — «десять» +  — «город») — второе имя человека, связанного с местностью Декаполис.

 Василий Декаполит (? — ~ 750) — византийский монах, христианский подвижник, преподобный, исповедник.
 Григорий Декаполит (? — 816 или, вероятнее, 841—842) — христианский подвижник VIII—IX веков, аскет.
 Прокопий Декаполит (? — ~ 750) — византийский монах, христианский подвижник, преподобный, исповедник.